Хен:
 Хен, Йехезкель (1882—1952) — израильский педагог и политик, депутат кнессета 2-го созыва от партии МАПАЙ.
 Хен, Рои (род. 1980) — израильский писатель и переводчик.
 Хен, Тал (род. 1979) — израильский футболист, защитник.

См. также 
 Хён (значения)